Spoon:

Spoon — язык программирования.
Spoon — песня группы Can с альбома «Ege Bamyasi».
Spoon — американская инди-рок группа.
 Spoon Oba-san — японский аниме-сериал, созданный студией Pierrot.